Trophotylenchulus är ett släkte av rundmaskar. Trophotylenchulus ingår i familjen Tylenchulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Trophotylenchulus